Шпра́нгер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шпрангер, Эдуард (1882—1963) — немецкий философ, психолог, педагог.
 Спрангер, Бартоломеус (1546—1611) — фламандский художник